Трудовой сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Трудовой сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Трудовой сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Трудовой сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.